Niemcy:
 Borsdorf – dzielnica miasta Nidda
 Borsdorf – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Lipsk

Osoby:
 Axel Borsdorf – niemiecki geograf